Roulette (manutention) n’est pas une petite roue contrairement à ce que beaucoup croient.
Une roulette est un ensemble monté : roue (quel que soit son diamètre) + monture (fixe, pivotante ou pivotante à blocage). Ainsi, on peut avoir une roulette pesant quelques dizaines de grammes et qui portera  ou une roulette pesant  et portant plusieurs tonnes. De la même façon, une roue peut avoir un diamètre de  ou même .

En général, les charges unitaires sont exprimées en daN (deca newton) et font référence à une charge dynamique (non statique).

Nom commun 
 Une petite roue ;
 La roulette de queue, présente à l'arrière de certains avions et hélicoptères ;
 Un outil composé d'un manche et d'un disque ;
 La roulette à découper, servant à couper la pâte ou les pizzas ;
 La roulette de Wartenberg, instrument médical servant à diagnostiquer des troubles de la sensibilité ;
 Une sorte de petite chaise à deux roues, dans laquelle on va par la ville, en se faisant tirer par un homme () ;
 En informatique, un organe de commande de la souris (voir molette de souris) ;
 La roulette, un jeu de hasard ;
 La roulette russe, un jeu de hasard se jouant avec une arme ;
 En mathématiques, la roulette est une courbe, généralisation notamment de la cycloïde - voir aussi Cissoïde de Dioclès ;
 Un geste technique en football, utilisé notamment par José Farías, Yves Mariot et Zinédine Zidane ;
 La roulette du dentiste, nom communément donné à la fraise dentaire.

Musique 
  groupe de rock britannique ;
 , groupe de hard rock russe ;
 , un label discographique ;
 Roulette russe, un album d'Alain Bashung ;
 Roulette, une chanson du groupe  de l'album «  » ;
 Roulette, chanson de Katy Perry, de l’album « Witness » ;

 Fictions 
 Roulette, une mutante de l'Univers Marvel ;
 Roulette personnage de  ;
 Roulette, personnage des  ;
 , film réalisé par Stanner E. V. Taylor ;
 Roulette chinoise, un film réalisé par Rainer Werner Fassbinder.

 Jeu vidéo 
 Roulette'', un jeu de hasard sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey.

Divers 
 Roulettes est le nom de la patrouille acrobatique de la RAAF, la force aérienne royale australienne.

Patronyme 

 Catherine Paysan, née Annie Roulette, (1926-2020), écrivaine française.

Homonymie de titre
Patronyme français